Čikago je podeljen na sedamdeset sedam gradskih oblasti. 

Ove administrativne jedinice je dvadesetih godina 20. veka formirao -{Social Science Research Committee}-. Kako je grad vremenom rastao, dodavane su nove jedinice.

Jedinice

Spisak gradskih oblasti Čikaga:

Reference

Чикаго